Il toponimo Missira può riferirsi a diversi comuni della Guinea:

Missira, comune della prefettura di Koubia
Missira, comune della prefettura di Télimélé